Rutschebanen (dänisch für Achterbahn) ist der Name mehrerer Achterbahnen:

Rutschebanen (Bakken)
Rutschebanen (Tivoli)